O Torneio de Abertura do Sal (Crioulo cabo-verdiano, ALUPEC: Turnéu di Abertura du Sal) é o torneio de futebol ficando atrás apenas do Sal na Cabo Verde. O torneio nela participam todos os clubes em dois divisões, mesmo de campeonato regional, é disputado em dois grupos com uma jogo final. O venceador recente esse Grupo Desportivo Oásis Atläntico de Santa Maria o venceu o segundo título to torneio.

História 
O torneio começou a ser disputado em 2001 e permanece semelhante até os dias atuais. Até temporada de 2015-16, o torneio foi disputado em fase síngulo e participando clubes de todas as dois divisões.
.

Clubes de 2019
A edição de 2019 é composta por 14 clubes, oito na Primeira Divisão e seis na Segunda Divisão  e serão disputadas 14 rodadas na Primeira Divisão, em turno e returno, como na edição anterior.

Primeira Divisão
Académico do Aeroporto do Sal - Espargos
Associação Académica do Sal - Espargos
GD Florença - Santa Maria
Futebol Clube Juventude - Morro Curral, Espargos
GD Oásis Atlântico - Santa Maria - o clube de oeste da cidade
GD Palmeira - Santa Maria
Sport Club Santa Maria
Verdun-Pedra de Lume

Segunda Divisão
ASGUI - Santa Maria
Chã de Matias - na onònimo bairro do Espargos
Os Gaviões - Hortelã, Espoargos
Jovens Unidos de Ribeira Funda (JURF), Espargos
Nova Geração
GDRC Pretória - Espargos

Venceadores (Primeira Divisão desde 2016)

Performance por clube

Performance por área

Venceadores de Segunda Divisão

Performance por clube

Performance por área

Ver tamběm
Liga Insular do Sal
Taça Dja d'Sal
Super Taça Dja d'Sal

Referěncias

Ligações externas 
Associação Regional de Futebol do Sal, incluido-se de Taça do Sal

Desporto da Ilha do Sal
Futebol de Cabo Verde
Torneios de futebol de Cabo Verde